Армя́нская диа́спора, Спюрк () — общины армян, проживающих за пределами Армении. Общая численность армян в мире составляет 10—12 млн, между тем население самой Армении составляет ок. 2,96 млн (начало 2021 года). Общая численность армянской диаспоры оценивается в 7 — 8 млн. Армяне являются вторым по численности народом в Ливане, третьим — в Грузии. Армянский язык признан одним из официальных языков в Ливане, Ираке.

Истоки возникновения феномена 

Сасаниды создали в районе Мерва несколько армянских военных поселений. Армянский народ за свою долгую историю пережил немало гонений, и это сказалось на сегодняшнем географическом разнообразии мест проживания армян. Армянская диаспора существовала с момента потери армянами государственности в 1375, когда в борьбе с мамлюками пало Киликийское армянское царство.

Армянский народ сам своими перстами ослепил себя, ибо необузданностью и непокорностью своей погубил он царство своё, его стали попирать ногами, он стал рабом и пленником иных племен и царей; а когда его настигала какая-нибудь беда, когда, оказавшись в безвыходном положении, не видел помощи ниоткуда, он становился беженцем и разбегался в разные стороны.

Итак, как по этой причине, так и по причине великого голода и джалалиев, о которых мы выше рассказали, весь народ армянский, став изгнанником, повсюду ушёл из родных домов и земель и, уйдя далеко, куда глаза глядят, разбрелся и рассеялся по всему свету: на Кипр, в Константинополь и города, расположенные вокруг него, в Румелию, Бугдан, в страну Ляхов, на остров Кафы, на побережье Понта. 

Диаспора сильно увеличилась после геноцида армян в Османской Турции в 1915 году. Армянские беженцы обосновались во многих городах Восточной Европы, Балкан, и Ближнего Востока, таких как Москва, Севастополь и Сочи в России, Одесса на Украине, Тбилиси и Батуми в Грузии, Пловдив в Болгарии, Афины в Греции, Бейрут в Ливане, Алеппо в Сирии. В Израиле имеется крупная армянская община, сосредоточенная в Армянском квартале Иерусалима.

Несколько миллионов армян обосновались в Западной Европе (во Франции, Германии, Италии и Нидерландах) и в Америке (Северной и Южной). Крупные армянские общины есть на российском Дальнем Востоке и в бывших советских республиках Средней Азии. Небольшие армянские общины есть в Индии, Австралии, Новой Зеландии, Африке южнее Сахары (в Судане, Южно-Африканской Республике, и Эфиопии), и на Дальнем Востоке в Сингапуре, Бирме и Гонконге. Армянские общины когда-то процветали в Китае, Японии и на Филиппинах, но сейчас армянская культура в этих странах почти исчезла.

Организация жизнедеятельности армянства за пределами Армении 

Издаваемый в Индии журнал «Аздарар» (1794—1796) публиковал коммерческие новости и общую информацию о разных армянских общинах в мире.

На сегодняшний день, согласно действующей Стратегии национальной безопасности Республики Армения от 2007 г., сохранение армянства и развитие национальной самобытности армянского народа в Армении и в диаспоре являются основополагающими ценностями национальной безопасности.О, армянский народ. Спасение твоё — в твоём единстве!

В деле сохранения армянства особая важность уделяется развитию армянского языка, литературы и культуры, а также других ветвей армянского историковедения и арменоведения как факторов, обеспечивающих сохранение национального духовного наследия и олицетворяющих национальную самобытность.

Общественно-культурные объединения, формирующие диаспору, значат для армян не столько место периодических встреч и времяпрепровождения, средством сохранения своей идентичности, в условиях культурного, политического и экономического влияния иных государств и, следовательно, вопросы самоорганизации и интеграции в общественную, политическую, культурную и гражданскую жизнь страны проживания.

Функции и назначение общественно-культурных центров 
Каждая отдельно взятая община, характеризующаяся определённой территориальной привязкой, включает в себя один или несколько выше упомянутых элементов и имеет социально-культурную, религиозную, образовательную-воспитательную, а также финансово-экономическую функции. Этот социальный организм функционирует, в первую очередь, для молодёжи и подрастающих поколений.

Религия 

Армянская апостольская Церковь на протяжении веков играет исключительную роль в жизни армянского общества. Поэтому и сегодня основой Диаспоры является именно церковь как воплощение Христианской религии, которую армяне приняли в качестве государственной предположительно в 301 г. н. э.

Культура и общество 

Помимо церкви, вторым базовым элементом укрепления армянского общества является армянская школа (как правило, воскресная), на базе которой либо в тесном сотрудничестве с которой создаются и молодёжные организации общин и иные армянские организации, целью которых является продвижение армянской культуры и искусства в окружающем обществе. Эта необходимость возникает из факта, что армянский народ по своей природе не является автаркичным и замкнутым (как, например, китайские диаспоры за пределами КНР), что означает добровольную и ничем не продиктованную готовность к тесному взаимодействию с представителями иных рядом живущих национальностей, что в поликультурном обществе является объективной необходимостью.

Финансовая составляющая 
Министерство Диаспоры приводит достаточно широкий перечень организаций по всему миру, большинство из которых является благотворительными и, наряду с финансовой поддержкой местных армян, также материально поддерживающими Диаспору. Живущие за пределами Армении также ежегодно имеют возможность участвовать в организованной Всеармянским фондом «Армения» благотворительной акции «Теле-Марафон», в рамках которого на протяжении одного дня любой желающий может перевести желаемую сумму в счёт поддержки реализуемых в Армении и НКР гражданских проектов.

Официальные взаимоотношения Армения-Диаспора 
На сегодняшний день оформление какого-либо рода трансграничных и транснациональных взаимоотношений невозможно представить без хотя бы минимальной степени институционализации взаимоотношений между вовлеченными сторонами. В связи с этим, в силу специфики и широкой географии расселения армян, данный процесс был начат ещё в СССР в середине 1960-х гг. и прошёл ряд качественных трансформаций.

Этапы институционального укрепления связей между Арменией и диаспорой:
 1964 год — в Советской Армении создан Комитет по культурным связям с армянами за рубежом.
 1998 год — в структуре МИД Республики Армения учреждён Исполнительный секретариат по связям с Диаспорой.
 Апрель-октябрь 2008 года — Государственный комитет по связям с Диаспорой.
 1 октября 2008 года — согласно Закону № 0-79 «О структуре Правительства Республики Армения», принятому 17 июня 2008 года Национальным Собранием РА, в составе Правительства РА начало деятельность Министерство Диаспоры Республики Армения. Первым и действующим министром является Грануш Акопян.
В соответствии с законом Республики Армения о внесении изменений и дополнений в закон РА "О структуре и деятельности Правительства" от 08.05.2019 года, Министерство Диаспоры было реорганизовано в форме присоединения - с присоединением его к Аппарату Премьер-министра, с созданием в Аппарате Премьер-министра  Офиса Верховного комиссара по делам диаспоры. Верховному комиссару по делам Диаспоры отводится организация работ по осуществлению полномочий по обеспечению политики Премьер-министра, связанной с диаспорой, и обеспечению единства  проводимых с диаспорой работ. Действующим Главным уполномоченным по делам диаспоры является Заре Синанян.

Текущая международная деятельность Министерства на межправительственном уровне 
Решению ряда проблем развития сотрудничества Армения-Диаспора способствует сотрудничество с парламентариями, представляющими парламенты государств в рамках:
 Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ),
 Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ),
 Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ),
 Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Нереализованные на данный момент перспективы 
Пока ещё не сформировались представительные органы, обладающие полномочиями выступать от имени всей армянской диаспоры. Попытки создать такой орган (см. Всемирный армянский конгресс) и скоординировать деятельность организаций Диаспоры носили ограниченный характер и пока существенных результатов не дали.

Армянские общины по государствам и территориям

Галерея

Официальные документы 
 Стратегия национальной безопасности Республики Армения от 26 января 2007 года. [на русском языке].
 Концепция развития сотрудничества Армения-Диаспора, 2009 год. [На армянском, русском и английском языках].

См. также 
 Исторические миграции армянского населения
 Миграция армян в средневековую Европу

Примечания

Литература 
на английском языке
  
  

на армянском языке